Sidi Chalid – gmina w Algierii, w wilajecie Biskira
 Sidi Chalid – gmina w Algierii, w wilajecie Sidi Bu-l-Abbas